Die Baureihe 108 bezeichnet:

 die Diesellokomotive DR-Baureihe 108 der Deutschen Reichsbahn, ehemalige DR-Baureihe V 100 der Deutschen Reichsbahn, spätere DB-Baureihe 293 bzw. 298 der Deutschen Bahn AG
 die Baureihe Mercedes-Benz W 108 der Daimler-Benz AG (mit Stahlfederung)
 die Baureihe Peugeot 108 des französischen Automobilherstellers Peugeot